Sládek může být:

 sládek – označení pro pracovníka pivovaru, konkrétně technologa výroby piva

příjmení
 Anton Sládek (* 1956) – slovenský fotograf
 Antonín Sládek (1863–1939) – český a československý politik, starosta Kolína a poslanec za národní demokraty
 Antonín Sládek (malíř) (1942–2009) – český malíř
 Bohumil Sládek (1897–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Čestmír Sládek (1927–2010) – český spisovatel a zahraniční zpravodaj
 Ferdinand Sládek (1872–1943) – český sběratel lidových písní a hudební skladatel
 Ivan Sládek (* 1943) – český klimatolog
 Jan Sládek (1906–1982) – český malíř, ilustrátor, grafik, typograf, scénograf, kostýmní výtvarník a pedagog
 Jaroslav Sládek (1926–1990) – český geomorfolog
 Josef Václav Sládek (1845–1912) – český básník, novinář a překladatel
 Karel Sládek (* 1973) – teolog a filosof
 Karel Sládek (malíř) (* 1952) – český malíř
 Martin Sládek (* 1987) – několikanásobný mistr světa a Evropy ve freestyle footbagu
 Milan Sládek (* 1938) – slovenský mim, režisér a pedagog
 Miloš Sládek (* 1964) – český literární historik
 Miroslav Sládek (* 1950) – český politik, předseda SPR-RSČ, manžel Laury
 Peter Sládek (* 1989) – slovenský fotbalista
 Tomáš Vladimír Sládek (1862–1926) – učitel a buditel
 Václav Sládek (1901–???) – český a československý politik, poválečný poslanec za KSČ
 Václav Sládek (filolog) (1858–1933) – český klasický filolog a středoškolský profesor, bratr Josefa Václava

v přechýlené podobě Sládková:
 Laura Sládková (* 1972) – česká politička, poslankyně PSP za SPR-RSČ, manželka Miroslava Sládka, roz. Laura Rajsiglová
 Lucie Sládková – ředitelka mise Mezinárodní organizace pro migraci v Praze
 Věra Sládková (1927–2006) – česká spisovatelka a dramatička

podobné
 Sládeček – více jmen

v kultuře
 Sládci – drama Karla Jaromíra Erbena z roku 1837
 Sládek prestonský – opera skladatele Adolpha-Charlese Adama

Česká příjmení